Solnzewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften und Ortsteile in Russland:
 Solnzewo (Moskau), Stadtbezirk von Moskau
 Solnzewo (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk
 Solnzewo (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Solnzewo (Lipezk, Krasnoje), Dorf in der Oblast Lipezk, Rajon Krasnoje
 Solnzewo (Lipezk, Tschaplygin), Dorf in der Oblast Lipezk, Rajon Tschaplygin
 Solnzewo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Solnzewo (Orjol, Orjol), Dorf in der Oblast Orjol, Rajon Orjol
 Solnzewo (Orjol, Urizki), Dorf in der Oblast Orjol, Rajon Urizki
 Solnzewo (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Solnzewo im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Perkuiken, Sossehnen und Tollkeim, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), seit 1993 der Siedlung Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Nadeschdino) zugeordnet